Мутлу () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (fl. 2004) — турецкий ботаник (ботаническое сокращение имени).
 Мутлу, Халиль (ранее Хубен Хубенов; род. 1973) — турецкий тяжелоатлет, трёхкратный олимпийский чемпион.
 Мутлу, Хюсейин (род. 1956) — турецкий политик.